Le terme Route 108 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 108 en Allemagne
 Route 108 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 108 en Ontario, Canada
 Route 108 au Québec, Canada
  dans certains départements, en France
  dans certains pays